Pesquera puede hacer referencia a:
 La pesca.

Además, puede referirse a los siguientes lugares de España:

 Pesquera, municipio de la comarca de Campoo-Los Valles, en Cantabria.
 Pesquera, pedanía del municipio Piedrahíta, en la provincia de Ávila, en Castilla y León.
 Pesquera de Ebro, localidad del municipio de Valle de Sedano, en la provincia de Burgos, en Castilla y León.
 Pesquera, localidad del municipio de Cistierna, en la provincia de León, en Castilla y León.
 Pesquera de Duero, poblado y municipio de la provincia de Valladolid, en Castilla y León.